Danning är ett efternamn, som burits av bland andra:
 Christian Danning (18671925), dansk tonsättare
 Signe Danning (1878–1980), norsk skådespelare
 Sybil Danning (född 1947), österrikisk skådespelare

Danska efternamn
Tyska efternamn